Bonnac kan syfta på:

 Bonnac, Ariège, fransk kommun i departementet Ariège
 Bonnac, Cantal, fransk kommun i departementet Cantal
 Bonnac-la-Côte, fransk kommun i departementet Haute-Vienne